Барнаульский округ — административно-территориальная единица Сибирского края, существовавшая в 1925—1930 годах.

Барнаульский округ был образован 9 декабря 1925 года из Барнаульского уезда Алтайской губернии и части Черепановского уезда Новониколаевской губернии. Центром округа был назначен город Барнаул. Округ был разделён на 16 районов:

 Алейский район. Центр — село Алейское
 Белоярский район. Центр — село Белоярское
 Боровской район. Центр — село Боровское
 Верх-Чумышский район. Центр — село Кытманово
 Залесовский район. Центр — село Залесово
 Кашкарагаихинский район. Центр — село Кашкарагаиха
 Косихинский район. Центр — село Косиха
 Мамонтовский район. Центр — село Мамонтово
 Павловский район. Центр — село Павловское
 Ребрихинский район. Центр — село Ребриха
 Тальменский район. Центр — село Тальменка
 Чистюньский район. Центр — село Чистюнька
 Чумышский район. Центр — село Сорокино
 Шадринский район. Центр — село Шадрино
 Шелаболихинский район. Центр — село Шелаболиха
 Шипуновский район. Центр — село Шипуново
В декабре 1925 Кашкарагаихинский район присоединён к Тальменскому, а Шипуновский район передан в Рубцовский округ.

30 июля 1930 Барнаульский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Западно-Сибирского края.

Население округа в 1926 году составляло 699,5 тыс. человек. Из них русские — 88,4 %; украинцы — 5,5 %; мордва — 3,6 %.

Литература 
 

Округа РСФСР